Die Stachelschweinverwandten (Hystricomorpha, teilweise auch Ctenohystrica) sind eine Unterordnung der Nagetiere (Rodentia).

Allgemeines 
Die morphologischen Kriterien für diese Unterordnung beruhen weitgehend auf dem Bau des Unterkiefers und des Schädels, insbesondere des Jochbeins. Durch molekulargenetische Untersuchungen wurde eine weitere Differenzierung vorgenommen, sodass die Dornschwanzhörnchenverwandten, die früher manchmal ebenfalls dazugerechnet wurden, heute als eigene Unterordnung klassifiziert werden.

Diese Unterordnung umfasst knapp 300 Arten, von denen die meisten auf dem amerikanischen Kontinent verbreitet sind.

Systematik 
 Familie incertae sedis: Laotische Felsenratte (Diatomyidae) 
 Kammfingerartige (Ctenodactylomorphi oder Sciuravida)
 Kammfinger oder Gundis (Ctenodactylidae)
 Teilordnung Hystricognathi
 Stachelschweine (Hystricidae)
 Phiomorpha
 Sandgräber (Bathyergidae)
 Nacktmulle (Heterocephalidae)
 Felsenratte (Petromuridae)
 Rohrratten (Thryonomyidae)
 Meerschweinchenverwandte (Caviomorpha)
 Baumstachler (Erethizontidae)
 Chinchillas (Chinchillidae)
 Pakarana (Dinomyidae)
 Meerschweinchen (Caviidae)
 Agutis und Acouchis (Dasyproctidae)
 Pakas (Cuniculidae)
 Kammratten (Ctenomyidae)
 Trugratten (Octodontidae)
 Chinchillaratten (Abrocomidae)
 Stachelratten (Echimyidae)
 Biberratte (Myocastoridae)
 Baumratten (Capromyidae)
 Riesenhutias (Heptaxodontidae) †

Die möglichen Verwandtschaftsverhältnisse zeigt das folgende Kladogramm

Literatur 
 Michael D. Carleton, Guy G. Musser: Order Rodentia. In: Don E. Wilson, DeeAnn M. Reeder (Hrsg.): Mammal Species of the World. A taxonomic and geographic Reference. 2 Bände. 3. Auflage. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 2005, ISBN 0-8018-8221-4, S. 745–1600.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ronald M. Adkins et al.: Molecular Phylogeny and Divergence Time Estimates for Major Rodent Groups: Evidence from Multiple Genes